Lovrić je hrvatsko prezime. Zauzima bilo u 23. ili 24. mjesto među najčešćim hrvatskih prezimena. Osim u Hrvatskoj, pojavljuje se kao rijetko prezime u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Srbiji. To je patronim Lovre, koji je sam po sebi vjerojatno se odnosi na lovora.

Osobe s prezimenom Lovrić 

Drago Lovrić (1961. – ), hrvatski general
Fabijan Lovrić (1953. – ), hrvatski pjesnik
Ilija Lovrić (1945. – 1972.), hrvatski politički emigrant i revolucionar
Ivan Lovrić (oko 1756. – 1777.), hrvatski književnik i etnograf
Ivana Lovrić (1984. – ), hrvatska rukometašica
Josip Lovrić (19??. – ), hrvatski bivši košarkaš
Karlo Lovrić (1941. – ), hrvatski franjevac
Karmen Sunčana Lovrić (1986. – ), hrvatska glumica
Marija Lovrić (19??. – ), hrvatska pjesnikinja
Marijan Lovrić (1915. – 1993.), hrvatski glumac
Paško Lovrić (1931. – 1997.), hrvatski geodet i kartograf

Izvori 

Hrvatska prezimena